Паннвиц, Гельмут фон (1898—1947) — генерал-лейтенант, командующий казачьими частями вермахта.
 Паннвиц, Хайнц — следователь СД, перевербованный сотрудниками «Красной капеллы».